Lukas Reichel (né le  à Nuremberg en Allemagne) est un joueur allemand de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier gauche.

Biographie

Vie privée 
Il est le neveu de l'ex-joueur de hockey, Robert Reichel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin || DEL ||42 ||12 ||12 ||24 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Eisbären Berlin || DEL ||38 ||10 ||17 ||27 ||6 ||9 ||2 ||3 ||5 ||7
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago || LNH ||11 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || IceHogs de Rockford || LAH ||56 ||21 ||36 ||57 ||6 ||5 ||2 ||0 ||2 ||0

Au niveau international 

| 2019 || align=left| Championnat du monde moins de 18 ans (division 1A)||5 ||3 ||2 ||5 ||0 || align=left| place
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 ||3 ||2 ||5 ||0 || align="left"| place
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde ||9 ||2 ||4 ||6 ||0 || align="left"| place

Références 

Naissance en mai 2002
Naissance à Nuremberg
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des IceHogs de Rockford